Жураховський Володимир Павлович (* 1941) — заслужений тренер УРСР, заслужений тренер СРСР з веслування на байдарках і каное, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Жураховський Данило Данилович (? — 1867) — український і російський актор й антрепренер.
 Жураховський Ігор Ігорович (* 1994) — український футболіст, півзахисник.

Примітки 

українські прізвища